Piledriver (album) - album van Status Quo
 Piledriver (band) - Canadese band
 Piledriver (professioneel worstelen) - professioneel worstelbeweging